Иосиф Оранский:
 Иосиф (Оранский) (в миру Иоанн; ум. 1751) — архимандрит Слуцкого Свято-Троицкого монастыря и Киево-Печерской лавры Русской православной церкви.
 Оранский, Иосиф Алексеевич (1862—1910) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Харьковской губернии.
 Оранский, Иосиф Михайлович (1923—1977) — советский лингвист-иранист.